

Гайвуд — місто, штат Іллінойс
 Гайвуд — переписна місцевість, штат Монтана